A 21 119-es számú mellékút egy rövid, alig több mint fél kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút Pest megyében; Galgagyörk község egyik belterületi utcája viseli ezt a számozást.

Nyomvonala 
A 2108-as útból ágazik ki, annak a 43+400-as kilométerszelvénye közelében, Galgagyörk központjának északi részén, kelet-északkeleti irányban. Települési neve végig Rákóczi Ferenc utca, közben elhalad a Tahy-kúria mellett. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 543 méter megtétele után ér véget, mezőgazdasági úttá alakulva.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 17.

Jegyzetek 

21119